Circumstantial Evidence – film del 1910 diretto da Bert Haldane
 Circumstantial Evidence – film del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
 Circumstantial Evidence – film del 1912 diretto da Otis Thayer
 Circumstantial Evidence – film del 1912 prodotto dalla Nordisk Film
 Circumstantial Evidence – film del 1914 prodotto da Georges Méliès
 Circumstantial Evidence – film del 1918 diretto da Al E. Christie
 Circumstantial Evidence – film del 1919 prodotto dalla National Film Corporation of America
 Circumstantial Evidence – film del 1920 diretto da Tom Collins
 Circumstantial Evidence – film del 1935 diretto da Charles Lamont
 Circumstantial Evidence – film del 1945 diretto da John Larkin